Stora Holmevatten kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Holmevatten (Jörlanda socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (33,9 ha)
Stora Holmevatten (Krokstads socken, Bohuslän), sjö i Munkedals kommun,  (1,1 km²)
Stora Holmevatten (Romelanda socken, Bohuslän), sjö i Kungälvs kommun,  (5,5 ha)
Stora Holmevatten (Ucklums socken, Bohuslän), sjö i Stenungsunds kommun,  (37,9 ha)
Stora Holmevatten (Västerlanda socken, Bohuslän), sjö i Lilla Edets kommun,  (5,82 ha)

Se även
Holmevatten

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn